Gnida ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Gnida (* 1980), deutsche Filmeditorin
 Mathias Gnida (* 1970), deutscher Sachbuchautor
 Wolfgang Gnida, deutscher Musiklehrer und Musiker 

Gnida steht für:

 Gnida (Band), Pseudonym und Band von Łukasz Krzesiewicz (* 1986), polnischer Schlagzeuger